rynna – element w konstrukcji dachów
 rynna – forma ukształtowania terenu
 Rynna – żleb w polskich Tatrach